Corrida puede hacer referencia a:

 Corrida de toros, espectáculo taurino;
 Carrera; 
 Corrida (cascadas), la distancia horizontal en que una cascada fluye;
 Vulgarmente, una eyaculación.
Corrida (pornografía).